

Località 
 Brienne, comune francese
 Brienne-la-Vieille, comune francese 
 Brienne-le-Château, comune francese
 Cantone di Brienne-le-Château, cantone francese
 Brienne-sur-Aisne comune francese
 Maizières-lès-Brienne, comune francese
 Perthes-lès-Brienne, comune francese 
 Saint-Léger-sous-Brienne, comune francese

Persone 

 Giovanni di Brienne (1148? – 1237), fu il re di Gerusalemme
 Jolanda di Brienne (1212-1228), nobiledonna figlia di Giovanni di Brienne. Fu moglie di Federico II
 Gualtieri III di Brienne (... – 1205), principe di Taranto
 Gualtieri VI di Brienne (1304 circa – 1356), nobile di origine francese
 Isabella di Brienne (... – 1360) contessa di Lecce
 Étienne-Charles de Loménie de Brienne, (1727-1794) cardinale e politico francese

Titoli 

 Conte di Brienne

Altro 
Canale di Brienne canale francese (canal de Brienne)
Battaglia di Brienne, del 1814 tra le truppe di Napoleone e quella di Blücher.
Brienne di Tarth, personaggio immaginario del ciclo di romanzi "Cronache del ghiaccio e del fuoco" di George R. R. Martin.